Seznam polkov z zaporedno številko 126.

Seznam

Pehotni 
 126. strelski polk (ZSSR)
 126. strelski polk (Wehrmacht)
 126. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 126. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 126. pehotni polk (Wehrmacht)
 126. pehotni polk (ZDA)
 126. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 126. grenadirski polk (Wehrmacht)

Konjeniški 
 126. konjeniški polk (ZDA)

Oklepni/Tankovski 
 126. tankovski polk (ZSSR)

Artilerijski 
 126. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 126. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 126. artilerijski polk (Wehrmacht)

Aviacijski 
 126. aviacijski polk (ZDA)

Glej tudi 

0126